Выворот:

 Выворотка (выворот, выворотная печать) — один из способов типографской печати.
 Выворот век — патологическое изменение края века.

См. также 
 Навыворот